

Concepts 
 La jalousie est une émotion empreinte d'agressivité qui est la conséquence de la peur de perdre l'être aimé ou l'exclusivité de son amour, au profit d'une autre personne ;
 Les jalousies ou fenêtres à jalousies, est un système de volets orientables permettant aux personnes situées à l'intérieur de la maison d'observer presque sans être vu ;
 La jalousie est un concept en psychanalyse ;
 La jalousie aux fruits  pâtisserie en pâte feuilletée recouverte de fruits.

Cinéma et télévision 
  (Eifersucht) est un film allemand de Karl Grune, sorti en 1925 ;
  (Jealousy) est un film américain de Roy William Neill, sorti en 1934 ;
 Jalousie  (Deception), est un film américain d'Irving Rapper, sorti en 1946 ;
 Jalousie (Gelosia), est un film italien de Pietro Germi, sorti en 1953 ;
 Jalousies est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Jalousie est un téléfilm de Marco Pauly sorti en 2001 ;
  ;
 Jaloux est un film québécois de Patrick Demers (2010)

Musique
 Jalousie est le titre d'un tango composé  en 1925 par le danois Jacob Gade (1879-1963).
 Jalousie est une chanson de Julie Pietri, sortie en 1979, en face B de son 45 tours Magdalena.
 Jalousie est une chanson des Rita Mitsouko, sortie en 1984, en face B de leur 45 tours Marcia Baila.
 Jaloux est un album de Julien Clerc sorti en 1978.
 Jaloux est une chanson de Dadju sorti en 2018.
 Jalousie est une chanson d'Angèle sortie en 2018.
 Jalousie est une chanson de Priscilla sortie en 2004.

Littérature 
 La Jalousie, roman français d'Alain Robbe-Grillet (1957) ;
 Jalousie,  de la série B.D. Jess Long d'Arthur Piroton parue en 1991.

Patronyme 

 Edmond Jaloux est un romancier français.

Architecture 

 La jalousie est un système de fenêtre avec persiennes dont les volets sont orientables.

Autre 
 Jalousie (Sjalusi) est une série de tableaux du peintre norvégien Edvard Munch.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre
Patronyme français